Gero Kretschmer e Alexander Satschko venceram Nicolás Barrientos e Víctor Estrella na final por 4–6, 7–5, [10–6].

Cabeças-de-Chave

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Quartas de final)
 James Cerretani /  Adil Shamasdin (Primeira Rodada)

<li> Henri Kontinen /  Andreas Siljestrom ''(Quartas de final)
<li>''' Gero Kretschmer /   Alexander Satschko (Campeões)

Tabela

Chave

 Main Draw

Duplas 2014
ATP Challenger Tour de 2014
Tênis de 2014 no Brasil